Ла Кантина има више значења:

 Ла Кантина (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кантина, Линда Виста (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кантина (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантина (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантина (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику